Nicolás Almagro var regerande mästare, men han förlorade mot David Ferrer i semifinalen.

Toppseedade Robin Söderling vann sin andra Swedish Open-titel genom att besegra David Ferrer med 6–2, 6–2.

Seedning
De fyra högst seedade spelarna startade i andra omgången.

 'Robin Söderling (Mästare)
 David Ferrer (Final)
 Tomáš Berdych (Semifinal)
 Nicolás Almagro (Semifinal)

<li>  Tommy Robredo (Första omgången, drog sig ur på grund av en skada i vänster lår)
<li>  Juan Mónaco (Andra omgången, drog sig ur på grund av en skada i högerfoten)
<li>  Andrey Golubev (Första omgången)
<li>  Potito Starace (Kvartsfinal)

Kval

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser
 Huvudlottning

Swedish Open
Swedish Open